INCAA peut désigner :
 Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, système d’évaluation argentin pour le cinéma et les arts audiovisuels
 Intermarché Casino Achat, centrale d'achat commune des groupes Intermarché et Casino